Байраківська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Байраківська сільська рада — Вінницька область, Немирівський район
 Байраківська сільська рада — Чернівецька область, Герцаївський район